Борнос () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кадис, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Кадис. Занимает площадь 55 км². Население — 8109 человек (на 2010 год). Расстояние — 79 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Bornos
 Bornos
 Windsurf en el Pantano de Bornos
 Imágenes de Bornos
 Portal de Bornos 

Населённые пункты Кадиса
Муниципалитеты Кадиса